Drujka – jezioro na Białorusi
 Drujka – rzeka, lewy dopływ Dźwiny
 Drujka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja
 Drujka – obecnie chutor Wasilewo w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja